Labatut ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Labatut (Ariège) im Département Ariège
 Labatut (Landes) im Département Landes
 Labatut-Figuières, bis 2021 Labatut, im Département Pyrénées-Atlantiques
 Labatut-Rivière im Département Hautes-Pyrénées

Labatut ist der Familienname folgender Personen:
 André Labatut (1891–1977), französischer Fechter und Olympiasieger
 Benjamín Labatut (* 1980), chilenischer Schriftsteller
 Jules Jacques Labatut (1851–1935), französischer Bildhauer